

Geografia 
 Bystrom – census-designated place in California

Persone 
 Johan Niclas Byström – scultore svedese
 Sven Erik Bystrøm – ciclista su strada norvegese